Castillo kan som auktorsförkortning betyda:

 José Alberto Castillo
 Juan Castillo
 Rafael Castillo

Robotskapade auktorsförkortningar